Lingüística:
Flexió, procediment morfològic d'algunes llengües per formar noves paraules a partir d'un lexema al qual s'afegeixen morfemes flexius.
 Anatomia:
Flexió (anatomia), moviment pel qual els ossos o altres parts del cos s'aproximen entre si 
 Física:
Flexió (mecànica)